Quatre navires de la Marine royale néerlandaise ont reçu le nom de HNLMS Karel Doorman, d'après l'amiral Karel Doorman :

le HNLMS Karel Doorman (QH1), l'ancien porte-avions d'escorte de la Royal Navy  acheté après la Seconde Guerre mondiale ;
le HNLMS Karel Doorman (R81), l'ancien porte-avions de classe Colossus  en service de 1948 à 1970 ;
le HNLMS Karel Doorman (F827), une frégate navire de tête de sa classe vendue en 2005 à la Belgique et renommée Léopold  ;
le HNLMS Karel Doorman (A833), un navire de soutien logistique en service depuis avril 2015.

Karel Doorman